Михаил Федорович Малахов (род. 13 ноября 1946 года) — казахстанский юрист, занимал должность второго Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, родился в Куйбышеве.

Биография 
С сентября 1989—1993 гг. — первый заместитель Председателя Верховного Суда РК. 

С декабря 1993—1996 гг. — Председатель Верховного Суда Республики Казахстан.

Ушёл в отставку после коррупционного скандала.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1946 году
Председатели Верховного Суда Республики Казахстан